Вацлав Ян Кшептовський (, 24 червня 1897 року, Косьцелісько, Малопольське воєводство, Польща — 20 січня 1945 року, Закопане, Польща) — польський громадський діяч, передвоєнний голова осередку Народної партії в місті Нови-Тарг і віце-голова Союзу гуралів, колаборант та керівник організації «Гуральський комітет» під час Другої світової війни.

Біографія 

Народився 24 червня 1897 року в гуральському селі Косьцелісько. До Другої світової війни брав участь у політичній діяльності. Був головою відділення Народної партії в Закопане. Брав участь у діяльності Союзу гуралів.

Після окупації Польщі 7 листопада 1939 року у складі делегації польських гуралів брав участь в урочистостях з нагоди призначення Ганса Франка генерал-губернатором, які відбулися в краківському Вавелі. 12 листопада 1939 року зустрічав Ганса Франка під час його візиту Закопане. Отримавши від генерал-губернатора відповідні повноваження, став займатися адміністративною діяльністю серед гуралів, які були оголошені німецькою владою окремим від поляків народом Гораленфольком. 29 листопада 1939 року Вацлав Кшептовський організував у Закопане збори довоєнного Союзу гуралів, під час якого ця організація була перетворена в німецьку «Goralenverein». Організував колабораціоністський «Гуральський комітет» (Goralisches Komitee), який був затверджений губернатором Дистрикту Краків Ріхардом Вендлером. Був головою цього комітету. Під керівництвом Гуральського комітету був проведений перепис гуралів у Підгаллі, в результаті якої бажаючи гуралі могли отримати спеціальну кенкарту з літерою «G», що давала їм особливі правові привілеї.

Брав участь в організації Гуральського добровольчого легіону СС. Після того як більшість добровольців здезертирували з тренувального табору СС Травники, переховувався в польських Татрах, потім перебрався в Словаччину, де брав участь у словацькому національному повстанні. Після придушення повстання повернувся восени 1944 року в околиці Закопане. Переховувався в одному з куренів на Галявині на Столах, потім спустився в долину і ховався у селі Кшептовки у своїх родичів. Там був схоплений партизанським загоном Курнява групи Хелм з Армії Крайової, який був спеціально посланий для його затримання, щоб виконати смертний вирок, винесений судом Польської підпільної держави. Був повішений 20 січня 1945 року за державну зраду.

Після його смерті біля його тіла була знайдена записка, в якій він каявся у своїй колабораціоністській діяльності. Був похований на парафіяльному кладовищі села Косьцелісько. На Новому цвинтарі у Закопане знаходиться сімейна ділянка сім'ї Кшептовських (квартал V-16-6), на якому знаходиться символічна могила Вацлава Кшептовського.

Примітки

Література 

 J. Kasperek, «Podhale w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939—1945»; Warszawa 1990
 J. Berghauzen, Krzeptowski Wacław Jan (1897—1945), Polski Słownik Biograficzny"; t. 15
 A. Filar, «U podnóża Tatr 1939—1945. Podhale i Sądecczyzna w walce z okupantem», Warszawa 1985
 W. Szatkowski, «Goralenvolk. Historia zdrady», Kraków 2012

Посилання 

 Goralenvolk: podhalańscy wasale III Rzeszy  (пол.)
 Chciał dobrze, a został zaprzańcem  (пол.)

Польський колабораціонізм у Другій світовій війні